Toponímia:
 Clarà (Artesa de Segre) masia d'Artesa de Segre (Noguera)
 Clarà (Guardiola de Berguedà) masia de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Clarà (Llançà) indret de Llançà (Alt Empordà)
 Clarà (Argentona) entitat de població d'Argentona (Maresme)
 Clarà (Castellar de la Ribera) entitat de població de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Clarà (Torredembarra), entitat de població de Torredembarra (Tarragonès)
 Castell de Clarà (Moià), castell del municipi de Moià (Moianès)
 Collada de Clarà, collada entre els municipis de Castellar de la Ribera, Lladurs i Olius (Solsonès)
 Mas Clarà, masia del municipi de Tarragona (Tarragonès)
 Pla de Clarà, indret entre els municipis de Cercs, i la Nou de Berguedà (Berguedà)
 Clarà, poble de la comuna de Clarà i Villerac
 Clarà i Villerac municipi de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord
 Puig Clarà, muntanya del municipi de Porqueres (Pla de l'Estany)
 Riera de Clarà (Maresme) curs fluvial del Maresme
 Riera de Clarà (Berguedà) curs fluvial del Berguedà
 Serra de Clarà, serra de la comarca de la Selva
 Serra d'en Clarà (Espolla), serra entre els municipis d'Espolla i de Sant Climent Sescebes a la comarca de l'Alt Empordà 
 Serra d'en Clarà (Mont-ral), serra al municipi de Mont-ral a la comarca de l'Alt Camp 
 Biografies:
 Josep Clarà i Ayats, escultor nascut a Olot el 1878
 Antoni Maria Claret i Clarà, Arquebisbe i sant nascut a Sallent el 1807
 Ignasi Agudo i Clarà (Saragossa, 1880 - Eivissa, 1966), pintor, pianista i compositor eivissenc 
 Jacint Dunyó i Clarà, historiador, periodista i cooperativista nascut a Badalona el 1924
 Joan Baptista Culla i Clarà, historiador i escriptor català que usa el nom de ploma Joan B Culla
 Josep Martí i Clarà, àlies en Bepes, escriptor i poeta de Palafrugell
 Xavier Crespo i Clarà, Jugador de bàsquet